Daniel Dalton peut désigner :
 Daniel Dalton, homme politique américain ;
 Daniel Dalton (1974-), homme politique britannique.

Voir aussi 

 Dan Dalton, producteur de musique